Werner Blunck ist der Name folgender Personen:

* Werner Blunck (Politiker) (1901–1988), deutscher Volkswirt und Politiker (FDP), MdL Niedersachsen
 Werner Blunck (Mediziner) (Werner Paul Blunck; 1934–2016), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer